Arthur Gailly (1892-1974), syndicaliste, militant wallon et homme politique belge.
 Charles Gailly de Taurines (1857-1941), historien et écrivain français.
 Christian Gailly (1943-2013), écrivain français.
 Étienne Gailly, (1922-1971), athlète belge spécialiste du marathon. 
 Gustave Gailly (1825-1910), industriel et homme politique français.
 Jean-Loup Gailly (né en ????), informaticien français.
 Paul Gailly (né en 1894), joueur belge de water-polo.
 Pierre-Antoine Gailly (né en 1955), président depuis 2011 de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.

 Cerisy-Gailly, ancien nom de Cerisy, commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.